Hugh Mackay kan syfta på bland andra:

* Hugh Mackay (omkring 1640–1692), skotsk general
 Hugh Mackay, 14:e lord Reay (1937–2013), brittisk peer